Натуральне число 1296
 1296 рік до нашої ери
 1296 рік нашої ери